Włodzimierz Dadzibóg Kamieński (Kamiński, zm. 1676) – podkomorzy mścisławski
 Włodzimierz Marian Kamiński (1924–2015) – polski prawnik i ekonomista
 Włodzimierz Kamiński (1930–1993) – polski instrumentolog
 Włodzimierz Kamiński (ur. 1933) – polski reżyser
 Włodzimierz Kamiński – polski malarz i projektant